Philippe de Beaumanoir (auch Philippe de Rémi oder Philippe de Rémy) ist der Name folgender Personen:

* Philippe de Beaumanoir (Dichter) (~1210–~1265), französischer Dichter 
 Philippe de Beaumanoir (Jurist) (vor 1250–1296), französischer Jurist und Amtsträger